DTH eller dth har flere betydninger:
 Danmarks Tekniske Højskole (nu Danmarks Tekniske Universitet)
 Direct-to-home